Ирла́ндская голодо́вка 1981 го́да (, ) — кульминация пятилетнего протеста, связанного с конфликтом в Северной Ирландии и начавшегося в 1976 году, когда британское правительство исключило понятие Special Category Status, ранее присваиваемое политзаключённым, осуждённым за действия в ходе этого конфликта. До начала голодовки 1981 года уже проходило несколько голодовок и других акций протеста заключённых, требовавших вернуть им полувоенный, политический статус.

1 марта 1981 года, в годовщину решения об отмене «специального статуса», голодовку в тюрьме Мэйз (находящейся в 9 милях от Белфаста и известной также как «Блок Эйч» или «Лонг-Кэш») начал Бобби Сэндс (), член Ирландской республиканской армии. 15 марта к голодовке присоединился другой участник, 22 марта — ещё двое.

Голодающие выдвигали 5 требований:
 право не носить тюремную униформу;
 право не делать тюремную работу;
 право на свободу связи с другими заключёнными, а также на организацию образовательных и развлекательных мероприятий;
 право на один визит, одно письмо и одну посылку каждую неделю;
 сохранение права на условно-досрочное освобождение (full restoration of remission lost through the protest).

По совпадению, через 5 дней после начала голодовки Сэндса от сердечного приступа умер Фрэнк Магуайер, независимый республиканец, член нижней палаты британского парламента от североирландского района Фермана и Южный Тирон. На объявленных в результате этого местных выборах 26 марта Бобби Сэндс был выдвинут в кандидаты и 9 апреля был избран в британский парламент, получив  и став самым молодым членом Палаты общин. После этого успеха Сэндса в Великобритании был принят парламентский акт, запрещающий баллотироваться в парламент лицам, отбывающим срок заключения более года.

Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании, не пошла на уступки, и голодовка кончилась смертью десяти республиканцев. Сэндс умер 5 мая, через 66 дней после начала голодовки, в госпитале тюрьмы, от истощения. Известие о его смерти вызвало волнения, двое людей погибли от погромов националистов на севере Белфаста. Похороны Сэндса 7 мая посетили .

Голодовка привела к радикализации политики ирландских националистов и электоральному успеху партии Шинн Фейн в Республике Ирландия. В частности, один из участников голодовки, Киран Дохерти, был заочно избран членом нижней палаты парламента Ирландии от графств Каван и Монахан на , состоявшихся 11 июня 1981 года; уже 2 августа он умер. Кроме того, депутатом ирландского парламента на этих выборах был заочно избран ещё один политзаключённый из тюрьмы Лонг-Кэш, , который не участвовал в голодовке, но принимал участие в других акциях протеста заключённых тюрьмы.

Были отданы врачам по просьбе семей: 31 июля после 47 дней голодовки — П. Куинн; 20 августа после 42 дней — П. Макгеон; 4 сентября после 52 дней — М. Девлин; 6 сентября после 70 дней — Л. Маккеон; 24 сентября после 32 дней — Б. Фокс; 26 сентября после 55 дней — Л. Макклоски.

В целом голодовка кончилась 3 октября 1981 года; на тот момент среди заключённых голодало 6 человек.

О событиях голодовки в 2008 году был снят фильм «Голод».

Погибшие

Другие участники голодовки

Примечания 

1980-е годы в Северной Ирландии
Смерть в знак протеста
Ирландская республиканская армия